

Persone
 Bruce Seals – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Shea Seals – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Sport
 California Golden Seals – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 San Francisco Seals – società calcistica statunitense

Storia
 Navy SEALs – forze speciali della United States Navy